Восточноевропейская женская баскетбольная лига 2015/2016 () — является первым сезоном женского баскетбольного турнира, в котором участвовали команды Восточной Европы.

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) предварительный — 8 команд с 25 сентября 2015 года по 10 января 2016 года играют между собой в один круг в трёх турах.

2) финальный — лучшие четыре команды выходят в Финал четырёх, который проводится на площадке одного из клубов по системе плей-офф (16 —17 апреля 2016 года).

Участники

Результаты

Групповой турнир

1 тур

2 тур

3 тур

Таблица

Финал четырёх

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Итоговое положение 

   Баскет Гдыня 
   Астана Тайгерс 
 4.  Цмоки-Минск 
 5.  Кибиркштис-Виче 
 6.  Горизонт 
 7.  Олимпия 
 8.  1182 Таллин

Лучшие игроки турнира 

Символическая пятёрка турнира
  Иева Крастиня («ТТТ Рига»)
  Ольга Дубровина («Астана Тайгерс»)
  Елена Скерович («Баскет Гдыня»)
  Шенита Ландри («Кибиркштис-Виче»)
  Гидре Паугайте («Цмоки-Минск»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 

2015 год в баскетболе
2016 год в баскетболе